Сєріков — російське прізвище. Відомі носії:
 Сєріков Євген Віталійович (*1977) — український футболіст, півзахисник.
 Сєріков Іван Олександрович (1906—1979) — радянський господарник, Герой Соціалістичної Праці. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки та Державної премії СРСР.
 Сєріков Сергій Олександрович (1908—1978) — український радянський діяч, автомобілебудівник, генеральний директор виробничого об'єднання «Запорізький автомобільний завод „Комунар“».

Див. також 
 Сєриков Анатолій Никифорович

Російські прізвища